UMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sumy (Ucraina)